Дженнаро Капуоззо () (1931 год, Неаполь — 29 сентября 1943 года, там же) — итальянский мальчик, участник антифашистского восстания в Неаполе в сентябре 1943 года. Погиб, пытаясь подбить гранатой немецкий танк.

Биография 
Дженнаро Капуоззо родился 1931 году в Неаполе. Был самым старшим ребёнком в семье. На 1943 год работал помощником продавца в торговой лавке.

8 сентября, после того, как итальянское правительство маршала Бадольо подписало перемирие с союзниками, Неаполь был оккупирован немецкими войсками. Для устрашения жителей немцы расстреляли несколько итальянских солдат и моряков.

27 сентября после начала депортации мужского населения Неаполя в Германию, в городе вспыхнуло народное восстание. Дженнаро Капуоззо, как и многие неаполитанские мальчишки, примкнул к восставшим и участвовал в уличных боях. Он был самым молодым участником восстания в Неаполе. 29 сентября во время боев на центральной улице Неаполя Дженнаро Капуоззо погиб, пытаясь подбить гранатой немецкий танк. 30 сентября немецкие войска покинули Неаполь.

За героизм, проявленную в боях с оккупантами, Дженнаро Капуоззо был посмертно награждён Золотой медалью «За воинскую доблесть».

В искусстве 
Памяти Дженнаро Капуоззо посвящён фильм «Четыре дня Неаполя» 1962 года, рассказывающий о восстании в Неаполе. Роль самого Капуоззо сыграл Доменико Формато.

Дженнаро Капуоззо и другим неаполитанским мальчишкам, участвовавшим в восстании, посвящена песня «Scugnizzi» неаполитанской рок-группы 24 Grana.

Ссылки 
 Биография Дженнаро Капуоззо на сайте Национальной ассоциации итальянских партизан.

Дети в войнах
Участники итальянского движения Сопротивления